Salvator (von ) steht für:
 Salvator mundi, Ehrentitel Jesu Christi und ikonographische Darstellung desselben
 Salvator (Vorname), männlicher Vorname
 mehrere Kirchen und Kapellen, siehe Salvatorkirche

 Salvator (Schiff), Wismarer Kauffahrer und Teilnehmer der Spanischen Armada 1588
 ein Starkbier der Paulaner Brauerei
 den traditionellen Salvator-Ausschank auf dem Nockherberg
 Salvator (Gattung), eine Gattung der Schienenechsen

Salvator ist der Name folgender Personen:
 Sextus Severius Salvator, römischer Offizier (Kaiserzeit)

Siehe auch:
 Salvatore (Begriffsklärung)
 Salvador (Begriffsklärung)
 Sankt Salvator (Begriffsklärung)
 Salvator Mundi
 Salvatorische Klausel